United Football Club (Papua-Nova Guiné) é um clube de futebol da Papua-Nova Guiné. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2004.

Clubes de futebol da Papua-Nova Guiné